Il singolare  del BMW Ljubljana Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Paolo Lorenzi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Nikola Ćirić.

Blaž Kavčič ha battuto in finale 6–2, 4–6, 7–5 David Goffin.

Teste di serie

  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Grega Žemlja (primo turno)
  Blaž Kavčič (campione)
  Ilija Bozoljac (primo turno)

 Éric Prodon (primo turno)
 Ivo Minář (primo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Andrej Kuznecov (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

BMW Ljubljana Open 2010